Кубо — фамилия и топоним.

Носители фамилии 

 Кубо, Рёго (1920—1995) — японский физик.
 Кубо, Тайто (род. 1977) — японский автор комиксов (манги), создатель «Блич».
 Кубо, Такэфуса (род. 2001) — японский футболист.
 Кубо, Такуро — японский музыкант, член рок-группы GLAY.
 Кубо, Тацухико — японский футболист.
 Кубо, Тосиаки (род. 1975) — японский сёгист.
 Кубо, Юрика (род. 1989) — сэйю, модель и певица.
 Кубо, Юя (род. 1993) — японский футболист.

Топоним 
Кубо (исп. ведро, куб) — муниципалитеты Испании:
 Кубо-де-Буреба
 Кубо-де-Бенавенте
 Эль-Кубо-дель-Вино
 Кубо-де-ла-Солана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эль-Кубо-де-Дон-Санчо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Формулы Грина — Кубо
 Кубо. Легенда о самурае — американский кукольный анимационный фильм.